Jesús Méndez – calciatore argentino
 Jesús Méndez – giocatore di baseball venezuelano
 Jesús Méndez Montoya – sacerdote messicano venerato come santo dalla Chiesa cattolica